Телефонный план нумерации Испании — диапазоны телефонных номеров, выделяемых различным пользователям телефонной сети общего пользования в Испании, специальные номера и другие особенности набора для совершения телефонных вызовов. Все международные номера пользователей данной телефонной сети имеют общее начало +34 - называемый префиксом или кодом страны.

Международный код: +34
Префикс для совершения международных звонков: 00
Префикс для внутренних звонков: отсутствует
Испанским телефонным планом нумерации управляет Комиссия рынка телекоммуникаций Испании

История 

Испания переходит на закрытый телефонный план нумерации в 1998 году. С тех пор для всех звонков внутри Испании требуется набирать код города. До этого при звонках внутри одного города код города набирать не требовалось.

Мобильные телефоны и персональная нумерация 
Номера мобильных телефонов начинаются с 6 или 7 и имеют длину 8 цифр (6хх ххх ххх или 7yx ххх ххх), где Y не является нулем. 

Обратите внимание, что номера, начинающиеся с 70 — личные номера, которые могут быть перенаправлены на любой другой номер владельца этого номера. Персональная нумерация также использует коды, начинающиеся на 5.

Другие номера 
 Номера, начинающиеся с 2, 3, 4, 5, и 99, зарезервированы.
 Номера, начинающиеся с 0 и 1 используются для коротких номеров или префиксов.
 Номера, начинающиеся с 80 и 90 используются премиум-сервисами, бесплатными номерами и для доступа в интернет. Номера на 905 используются для телефонных голосований. Длительность звонков имеет ограниченный срок действия (обычно 3 минуты), и взимается фиксированная ставка за каждый звонок. Такие номера часто используются в ТВ-шоу.
 Номера, начинающиеся на 800 и 900 являются номерами бесплатного вызова в Испании. Они, как правило, доступны только со стационарных телефонов. Номера на 901 и 902 не имеют географической привязки. Они широко представлен в call-центрах крупных международных европейских компаний. Звонки на такие номера оплачиваются по повышенному тарифу.

Коды

Примечания

Ссылки 
 Spanish Numbering plan from CMT/Spanish Communications Regulator  (Spanish)
 Operator codes assigned to each network - Due to portability it can change - Registration Needed
 Real Decreto 2296/2004, de 10 de diciembre (Spanish)
 Resolución de 30 de junio de 2005, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información por la que se atribuyen recursos públicos de numeración al servicio telefónico fijo disponible al público y a los servicios vocales nómadas, y se adjudican determinados indicativos provinciales (Spanish)

Испания
Связь в Испании
Списки кодов